Anju est un prénom indien féminin et aussi un prénom japonais.
 Anju est un personnage de la série de jeux vidéo The Legend of Zelda.
 Le district d'Anju (安居) est une subdivision administrative de la province du Sichuan en Chine.
 La ville d'Anju est une ville de la Corée du Nord.
 Anju (gastronomie) (안주) est, en coréen, un terme générique désignant les plats d'accompagnements servis lorsqu'on boit de l'alcool.

Homonymie de toponyme